In 1999 werd het 89ste Campeonato Paraibano gespeeld voor voetbalclubs uit de Braziliaanse staat Paraíba. De competitie werd georganiseerd door de Federação Paraibana de Futebol en werd gespeeld van 7 maart tot 31 oktober. Er werden twee toernooien georganiseerd, omdat Botafogo ze allebei won was er geen finale om de titel nodig.

Eerste toernooi

Eerste fase

Groep A

Groep B

Tweede fase

Tweede toernooi

Eerste fase

Groep A

Groep B

Tweede fase
In geval dat beide clubs een wedstrijd winnen gaat de club met het beste resultaat in de competitie door.

Kampioen

Externe link
 RSSSF

Campeonato Paraibano
Paraib